PERI
Ceci e Peri
Péri
Peri Filmes
Coleophora peri

Localidades
Brasil
 Peri Mirim
 Jardim Peri
 Lagoa do Peri

França
 Peri (Córsega do Sul)

Desambiguação